Ziereis ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Ziereis (1905–1945), deutscher Nationalsozialist und KZ-Kommandant
 Markus Ziereis (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Philipp Ziereis (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Ziereis Faksimiles, Verlagsunternehmen für Faksimiles in Regensburg